Termenul „Rosenberg” se poate referi la:

Denumiri de localități
Rosenberg (Württemberg)
Rosenberg (Baden)
Sulzbach-Rosenberg
Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg
Denumiri de munți 
Rosenberg (Thüringer Schiefergebirge)
Rosenberg (St. Gallen)
Nume de persoane
Franz von Rosenberg-Orsini
Alfred Rosenberg
Ethel și Julius Rosenberg
Tony Randall, născut Arthur Leonard Rosenberg

Vezi și 
Nume de familie

Toponime germane
Nume de familie germane
Nume de familie evreiești